Алекса́ндр Алексе́евич Да́нцев (14 октября 1984, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, СССР) — российский футболист; тренер.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься с 7 лет и сразу же был поставлен тренерами на позицию левого полузащитника. Карьеру футболиста начал фарм-клубе «Ростсельмаша». В 2001 году подписал контракт с «Ростовом». В 2006 году стал одним из ключевых игроков команды. Однако следующий сезон получился менее удачным: он всё реже попадал в стартовый состав, команда заняла в Премьер-лиге последнее место, а её руководство не спешило предложить игроку новый контракт. Дождавшись завершения срока действия контракта, подписал соглашение с подмосковными «Химками». Не закрепившись основном составе, летом покинул команду и перешёл в стан «Луча-Энергии», где играл на позиции левого защитника. В конце ноября 2010 года подписал долгосрочный контракт с «Уралом», где и завершил карьеру игрока в 2019 году, проведя свой последний матч в родном городе за каменский «Прогресс».

В Премьер-лиге провёл 125 матчей, забил 5 мячей.

В сборной 
В 2006 году получил вызов в олимпийскую сборную России, сыграл за неё 3 матча.

Достижения 
 «Урал»
 Победитель Первенства ФНЛ: 2012/13
 Обладатель Кубка ФНЛ (3): 2012, 2013, 2018
 Финалист Кубка России: 2016/17, 2018/19

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Урал»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Урал»
Футбольные тренеры России